

Persone 
 Mick Karn – musicista cipriota naturalizzato britannico
 Phil Karn –   ingegnere elettrico statunitense
 Richard Karn – attore televisivo statunitense

Altro 
 Haman Karn – personaggio della metaserie di Mobile Suit Gundam
 Karn Evil 9 –  brano della band inglese Emerson, Lake & Palmer